Else  o ELSE puede referirse a:
 Else («si no» o «en otro caso» en inglés), un término utilizado en programación;
 Río Else, un río que discurre por Alemania;
 Español como Lengua Segunda o Extranjera, denominación que tienen en Argentina los estudios de español para extranjeros.